Candidatura d'Unitat Popular, organització política catalana.
 Comité Unió i Progrés, partit polític turc.
 Cambridge University Press, editorial anglesa i la més antiga del món.
 CUP, codi del Peso cubà.